Mateusz Bartosz (ur. 29 marca 1987 w Żarach) – polski koszykarz grający na pozycji silnego skrzydłowego w zespole Kinga Szczecin.

3 marca 2017 został zawodnikiem Anwilu Włocławek. 28 czerwca 2017 podpisał umowę z Kingiem Szczecin. 3 lipca 2018 zawarł kolejny kontrakt z zespołem ze Szczecina. 10 maja 2021 przedłużył swoją umowę.

Osiągnięcia 
(Stan na 29 grudnia 2021).
 Klubowe
 Mistrz Polski juniorów starszych (2007)
 Awans do TBL (2014)

 Indywidualne
 Zaliczony do I składu kolejki EBL (16 – 2021/2022)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw Europy U–20 dywizji B (2007 – 5. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 
 

Ludzie urodzeni w Żarach
Polscy koszykarze
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Polonii 2011 Warszawa
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Koszykarze GKS Tychy
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Urodzeni w 1987